Мье́рес:

 Мьерес, Игнасио (род. 1987) — аргентинский регбист.
 Мьерес, Рамон (род. 1997) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Тигре».
 Мьерес, Роберто (1924—2012) — аргентинский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Мьерес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Мьерес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона.